«Диверсанты» () — югославская военная драма, снятая режиссёром Хайрудином «Шибой» Крвавацем в 1967 году на киностудии «Босна филм».

Сюжет 
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в Югославии. Партизанский отряд окружён фашистами в узком горном ущелье. Есть только один единственный способ выбраться из окружения — дорога, находящаяся под обстрелом вражеских самолетов, которые ежедневно бомбят и обстреливают с воздуха югославских партизан со стратегически важного аэродрома.

Командир отряда поручает группе своих бойцов диверсионное задание — уничтожить немецкие самолеты, находящиеся на хорошо охраняемом аэродроме.

В ролях 
 Раде Маркович — Доктор
 Ве́лимир Ба́та Живои́нович — Корчагин
 Любиша Самарджич — Шарац
 Хусейн Чокич — Павле
 Йован Яничиевич Бурдуш — Гавран
 Здравко Биоградлия — Жарко
 Заим Музаферия — Нусрет
 Растислав Йович — Иван
 Анка Зупанц — Ольга
 Янез Врховец — партизанский врач
 Петар Добрич — командир партизанского отряда
 Макс Фуриян — немецкий офицер
 Рейхан Демирджич — немецкий офицер

Ссылки 
 Диверсанты

Фильмы-драмы Югославии
Фильмы о Второй мировой войне
Приключенческие фильмы Югославии
Фильмы-боевики 1969 года
Фильмы о партизанах
Военные фильмы Югославии
Фильмы о диверсантах
Фильмы Хайрудина Крваваца
Фильмы Югославии
Чёрно-белые фильмы Югославии
Появились в 1960-е годы в Югославии